Plouhinec ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich: 

 Plouhinec (Finistère) im Département Finistère
 Plouhinec (Morbihan) im Département Morbihan

Plouhinec ist der Familienname folgender Personen:

 Samuel Plouhinec (* 1976), französischer Radrennfahrer